Хал(ь)ворсен () — норвежская и шведская фамилия.

Известные носители 
 Халворсен, Кристин (род. 1960) — норвежский политический деятель.
 Халворсен, Кристоффер (род. 1996) — норвежский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Халворсен, Трюгве — норвежский шахматист.
 Хальворсен, Харальд (1887—1965) — норвежский гимнаст.
 Халворсен, Эйнар (1872—1964) — норвежский конькобежец.
 Халворсен, Эрик — шведский гитарист.
 Хальворсен, Юхан (1864—1935) — норвежский скрипач, композитор и дирижёр.